Герман Эдвард Дэйли (; ) — американский , профессор Школы публичной политики Мэрилендского университета в Колледж-Парке, США.

Биография 
С 1988 по 1994 год Герман Дэйли занимал один из руководящих постов в Департаменте окружающей среды Всемирного банка, участвовал в разработке руководящих принципов политики банка в области устойчивого развития.

Он также был связан с экологической деятельностью по линии Всемирного банка в Латинской Америке. Герман Дэйли — автор более, чем ста научных публикаций.

Его имя тесно ассоциируется с теорией экономики устойчивого состояния.

До прихода во Всемирный банк Дэйли был профессором экономики в Университете штата Луизиана. Он — один из основателей и член редколлегии Журнала экологической экономики, участвовал в создании Международного общества экологической экономики.

Он — один из авторов идеи нерентабельного роста.

Скончался 28 октября 2022 года.

Награды 
Г. Дэйли был удостоен премии «За достойное существование», премии Хейнекена от Нидерландской королевской академии наук (1996), премии Софии (1999), премии Леонтьева от Института глобального развития и окружающей среды, назывался человеком 2008 года по версии журнала Adbusters.

Избранные публикации

Книги 
 Toward a Steady-State Economy (editor, 1973)
 Steady-State Economics (1977)
 На общее благо. Переориентация экономики к людям, окружающей среде и устойчивому будущему. Герман Дэйли и Джон Кобб, Beacon Press, Бостон, 1989. Перевод на русский язык (под редакцией А. Ю. Ретеюма и П. И. Сафонова), Российское отделение ISEE, Москва, 1994, 323 страницы.
 Оценивая нашу Землю. Экономика, экология, этика. Под редакцией Германа Дэйли и Кеннета Таунсенда, The MIT Press, Кембридж, Массачусетс, 1993. Перевод на русский язык (под редакцией А. Ю. Ретеюма и П. И. Сафонова), Российское отделение ISEE, Москва, 1994, 268 страниц.
 Beyond Growth (1996)
 Ecological Economics and the Ecology of Economics (1999)
 The Local Politics of Global Sustainability (2000, with Thomas Prugh and Robert Constanza)
 Ecological Economics: Principles and Applications (2003, with Joshua Farley)

Статьи 
 
 
 Economics in a Full World , article in Scientific American (2005)
 A Steady State Economy, Paper presented to the UK Sustainable Development Commission, April 24, 2008

Примечания

Ссылки 
 Из блога Daly News , избранные эссе Германа Дэйли
 The Daly News, steady state commentary and related news, with essays by Herman Daly
 M. King Hubbert on the Nature of Growth. 1974
 SEOV: Visions of Herman E. Daly (Video Interviews)
 First annual Feasta lecture , 1999, on «uneconomic growth in theory and in fact»
 Developing Ideas interview
 Right Livelihood Award recipient
 Steady-State Economics
 Electric Politics interview (podcast)
 The Crisis by Herman Daly and Tom Green
 Center for the Advancement of the Steady State Economy (CASSE) 

Учёные США
Экономисты США
Экологи США
Экологические экономисты
Джорджисты
Сторонники антипотребительства
Преподаватели Мэрилендского университета в Колледж-Парке
Лауреаты премии Хейнекена
Лауреаты премии Софии
Лауреаты премии «Голубая планета»